Der Hyundai Kona ist ein Sport Utility Vehicle (SUV) des südkoreanischen Automobilherstellers Hyundai.

Der Name des SUV leitet sich von einer Region auf Hawaii ab. In Portugal hat der Kona den Namen Kauai, weil das portugiesische Wort cona in der Vulgärsprache „Vulva“ bedeutet. In China wurde das Fahrzeug zwischen April 2018 und November 2021 als Hyundai Encino verkauft.

Erste Generation (seit 2017) 

Vorgestellt wurde die erste Generation des Kona im Juni 2017, der Marktstart erfolgte Anfang November 2017 mit zwei Ottomotoren. 2018 folgten ein neu entwickelter Dieselmotor in zwei Leistungsstufen sowie eine Variante mit Elektroantrieb. Im Juni 2019 stellte Hyundai den Kona mit Hybridantrieb vor. Auch im Juni 2017 präsentierte Konzernschwester Kia Motors mit dem Stonic ein Kompakt-SUV. Dieses basiert jedoch auf einer anderen Plattform und ist auch mit schwächeren Motoren und nur mit Vorderradantrieb verfügbar.

Im Dezember 2018 stellte Hyundai das Sondermodell Iron Man Edition vor. Es bietet neben einer umfangreichen Ausstattung einige Details, die Bezüge zu Marvel Comics Superhelden-Figur Iron Man herstellen.

Im Juli 2020 präsentierte Hyundai für den nordamerikanischen Markt das Sondermodell Night Edition. Es zeichnet sich durch eine dunkle Farbgebung aus.

Eine überarbeitete Version des Kona präsentierte Hyundai im September 2020. Erstmals ist die Baureihe in der sportlichen Ausstattungsvariante N-Line erhältlich. Verkaufsstart war im November 2020.

Kona Elektro 
Am 27. Februar 2018 stellte Hyundai den Kona Elektro vor. Der Elektro verfügt über zwei Motorleistungsvarianten und zwei Akkugrößen mit Reichweiten von 289 km und 449 km gemäß WLTP. Beide Reichweitenangaben mussten im Dezember 2018 nach falschen Messergebnissen nach unten korrigiert werden. Er ist weitgehend identisch zum bereits 2017 vorgestellten Kona, allerdings ist wie beim Ioniq Elektro die Fahrzeugfront geschlossen bis auf die Ladedose in diesem Bereich. Für den Marktstart wurde Sommer 2018 angekündigt. Ebenfalls verfügt der Kona Elektro über Flüssig-Thermalmanagement zur Verbesserung der Ladeleistung und Lebensdauer der Hochvolt-Batterie.

Der Kona Elektro war anfangs mit dem 39,2-kWh-Akku und 100 kW (136 PS) Motorleistung (Reichweite 289 km) nur in den Ausstattungen Trend (incl. Klimaautomatik, Sitzheizung vorn und Navigationssystem) und Style (inkl. Wärmepumpe) verfügbar. Mit dem 64-kWh-Akku und 150 kW (204 PS) Motorleistung (Reichweite 449 km) zusätzlich in der Premium-Ausstattung.
Hyundai gewährt 8 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung auf das Fahrzeug (fünf Jahre Herstellergarantie, danach drei Jahre Anschlussgarantie eines Versicherungsunternehmens. Drei Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia sowie für Typ-2-Ladekabel) und auf die Batterie 8 Jahre oder 160.000 km Laufleistung, je nachdem was zuerst eintritt.

Im März 2020 wurde die Produktion des Elektro im tschechischen Hyundai-Werk in Nošovice aufgenommen und damit die Produktionskapazität verdreifacht, 30.000 Fahrzeuge werden in diesem Werk pro Jahr gefertigt.

Ebenfalls im Frühling 2020 wurde die Konfiguration des Kona leicht verändert, Anpassungen am Fahrwerk und Leichtlaufreifen senkten den Rollwiderstand. Der Verbrauch wurde von 15,4 kWh auf 14,7 kWh gesenkt und damit die Reichweite um 8 % auf 484 km erhöht.  Für den europäischen Markt wurde eine integrierte Drei-Phasen-Wechselstromladeeinrichtung (11 kW) verfügbar. Diese ersetzt die Ein-Phasen-Ladereinrichtung (4,6 kW) und ist serienmäßig für den Kona Elektro 150 kW (204 PS). Die Ladezeiten an einer Dreiphasenwechselstrom-Wallbox reduzieren sich dadurch auf etwa ein Drittel.

Bei einem Hypermiling-Versuch auf dem Lausitzring mit drei Kona Elektro in Serienausstattung wurden die Klimaanlage und das Entertainmentsystem ausgeschaltet, das Tagfahrlicht blieb eingeschaltet wie zu normalen Straßenbedingungen. Die maximale Reichweite lag bei 1.026 km mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 29–30 km/h. Die Testfahrer wurden von Auto Bild, Techniker von Hyundai Deutschland und Produktmanagement bzw. Pressestelle Hyundai Deutschland gestellt. Die Ergebnisse wurden vom Betreiber des Lausitzring Dekra bestätigt.

Ladefähigkeit 
Eine maximale Ladeleistung wird von Hyundai nicht angegeben. Stattdessen wird als Ladezeit für eine Schnellladung von 0 auf 80 % beim Modell mit 39,2-kWh-Akku an einer 50-kW-Ladestation mit 57 Minuten angegeben, das Modell mit 64 kWh benötigt 75 Minuten. An einer Ladestation mit mindestens 70 kW benötigen beide Modelle 54 Minuten.

Kona Hybrid 
Der im Juni 2019 präsentierte Kona Hybrid wird von einem 1,6-Liter-Ottomotor mit 77 kW (105 PS) und einem Elektromotor mit 32 kW (44 PS) angetrieben. Die Systemleistung des Antriebs beträgt 104 kW (141 PS). Der Lithium-Ionen-Polymer-Akkumulator hat eine Kapazität von 1,56 kWh. In der Hyundai Motor Group kommt dieser Antriebsstrang bereits im Kia Niro und im Hyundai Ioniq Hybrid zum Einsatz.

Kona N 
Mit dem Kona N präsentierte Hyundai im April 2021 eine Sportversion der Baureihe. Marktstart war im Sommer 2021. Sie verwendet den aus dem i30 N bekannten 2,0-Liter-Ottomotor mit 206 kW (280 PS). Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 240 km/h angegeben, die Beschleunigung auf 100 km/h soll in 5,5 Sekunden erfolgen. Im Gegensatz zum i30 N ist kein Schaltgetriebe erhältlich.

Technische Daten 

Das Kofferraumvolumen beträgt 332 Litern oder mit umgeklappten Rücksitzen 1.114 Liter im Kona Elektro bzw. 361 Litern oder mit umgeklappten Rücksitzen 1.143 Liter in den Verbrenner-Modellen.

Zweite Generation (ab 2023) 

Die zweite Generation wurde im Dezember 2022 vorgestellt. Der Marktstart ist für April 2023 geplant. Gegenüber dem bisherigen Modell wächst die Länge um rund 150 mm, die Breite legt um 25 mm zu, der Radstand um 60 mm. Sowohl außen als auch innen wurde die aktuelle Markendesignsprache aufgenommen und erinnert mit den futuristischen LED-Leuchtbändern im sogenannten Pixel-Design an den Staria, den Ioniq 5 und den Ioniq 6. Weiterhin werden verschiedene Motorisierungen von reinen Ottomotoren über Hybridmotoren bis hin zum rein batterieelektrischen Antrieb angeboten.

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2017 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 123.792 Hyundai Kona neu zugelassen worden. Mit 31.557 Einheiten war 2020 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Technisches Datenblatt Kona Elektro

Einzelnachweise 

Kombi
Hybridelektroautomodell
Elektroautomodell
Sport Utility Vehicle